Anky van Grunsven, Nederlands dressuurrijdster
 Marcel van Grunsven, Nederlands burgemeester
 Richard VanGrunsven, Amerikaans vliegtuigontwerper